Czterotysięczniki Alp − dwie listy szczytów w Alpach.

Pierwsza przedstawia listę niezależnych szczytów o wysokości bezwzględnej powyżej 4000 m n.p.m. oraz o wybitności powyżej 100 metrów (bez przedwierzchołków).

Druga, to pełna lista wszystkich 82 szczytów alpejskich, przekraczających wysokość 4000 m n.p.m., zdefiniowana w 1994 r. przez Międzynarodową Federację Związków Alpinistycznych (UIAA), która aktualnie została rozszerzona do 128 szczytów.

Lista szczytów o wybitności powyżej 100 metrów

Pełna lista szczytów 

Pierwszym alpinistą, który wszedł na wszystkie 82 szczyty w ciągu jednego sezonu (w 102 dni) był Miha Valič. Rekord w szybkości zdobycia wszystkich 82 szczytów należy do Ueli Stecka – latem 2015 roku alpinista dokonał tego w 62 dni.

Przypisy

Bibliografia 
 Lista alpejskich czterotysięczników o wybitności powyżej 100 metrów
 Richard Goedeke, Alpejskie czterotysięczniki. Klasyczne drogi na najwyższe szczyty Alp, 2006
 
 The Mountain Encyclopedia: An A to Z Compendium of Over 2,250 Terms ...
  na stronie UIAA
 Lista czterotysięczników na stronie Valicia

Alpy
Alpy